Mood kan syfta på:

 MOOD Stockholm – en shoppinggalleria i Salénhuset på Norrmalm

Kultur
 Mood (låt) – en singel från 2020 av 24kGoldn med Iann Dior
 Mood (Chanté Moore-album) – ett samlingsalbum av den amerikanska sångaren Chanté Moore, utgivet 2003
 Mood Shifting Tones – svenska emobandet Leiahs debut-EP, utgiven 1999